«Се́рдце Зве́ря. Шар су́деб» — роман в жанре фэнтези Веры Камши, второй том пятой книги цикла «Отблески Этерны». Роман был номинирован на премию «Звёздный мост-2010». По объёму «Шар Судеб» делится на три приблизительно равных части: Оллария и мистика; Дриксен; войны, постепенно охватывающие Золотые Земли. Изначально и «Правда Стали» и «Шар Судеб», исходя из объёма и согласно нынешним книгоиздательским нормам, получались двухтомниками, по объёму чуть больше «Яда минувшего». Но автором было принято решение сделать эти книги однотомными, вследствие чего компоновка сюжета подверглась изменению с целью сохранить общий замысел, но не обрывать сюжетные линии.

Сюжет 
Жермон Ариго во время обороны форта Печальный Язык получает тяжёлое ранение, но ему удаётся разгадать план Бруно, который уже переправился через Хербсте и спешил атаковать фок Варзов на марше, и вывести своих людей. Генерал отправляет маршалу подкрепление, атаковавшее с тыла дриксенского фельдмаршала и заставившее отступиться от своих планов. Лионель Савиньяк вторгается в Гаунау, заставляя короля Хайнриха ослабить натиск на перевалы Придды и пуститься за армией маршала в погоню. Благодаря знанию своей местности, Хайнрих несколько раз почти ловит Савиньяка, но тому удаётся избежать прямого столкновения, а точку в догонялках ставит землетрясение в горах. Король Гаунау считает это знамением того, что войну на Изломе не ведут и присылает парламентёра.

От Рудольфа Ноймаринена в Олларию прибывает его сын Эрвин. Он подтверждает правомочность всего, что сделал Катарина Оллар и сообщает Роберу Эпинэ, что Рокэ Алва приказал закрыть Кольцо Эрнани и не выпускать никого за его пределы. Надоры продолжают сотрясать землетрясения и беженцев становиться всё больше. Эрвин вместе с Ричардом Окделлом отправляются в разорённые земли. Во время поездки Дикон явно ощущает на себе чей-то взгляд. По возвращении в Олларию Ричард оказывается свидетелем приватного разговора Катарины и Штанцлера, после которого убивает королеву. Августа он находит в его особняке, в обществе Никола Карваля, который убивает бывшего кансильера и увозит Окделла. На следующий день в столицу приезжает Арлетта Савиньяк, которая помогает Эпинэ разобраться с дипломатией и выясняет истинную подоплёку обстоятельств, спровоцировавших убийство Катарины.

Руперта фок Фельсенбурга выманивают из своего имения с целью убийства, но благодаря вмешательству астэры, ему удаётся выжить. Он решает не возвращаться, а отправиться в столицу освобождать Олафа Кальдмеера из тюрьмы. Кесаря Годфрида хватил удар и регентом при поддержке принцессы Гудрун сам себя назначил разбитый Лионелем Савиньяком принц Фридрих. Руперту в его деле помогает орден Славы и отец Луциан, под личиной которого скрывается магнус Аристид.

Алва с Марселем отправляются на помощь Эмилю Савиньяку, которому предстоит завершить войну с Бордоном.

Главы 
Главы романа (во всём цикле) имеют названия высших арканов колоды Таро, которым даётся следующее трактование:
 «Луна» (La Lune) — символизирует погружение души в потёмки, встречу со страхами, заблуждение, тайных врагов. Карта предвещает двойственное поведение друзей, необоснованные претензии, указывает на повышенную эмоциональность и интуицию, неустойчивый характер. Перевёрнутая карта — не́кто прячется за маской, нельзя полностью доверять. Иногда означает небольшой обман, разоблаченный вовремя, небольшие ошибки, легко достигнутую цель.
 «Иерофант»/«Верховный Жрец» (Le Pape) — символизирует поиск истины через откровение, мост между Божественным и Человеческим. Карта означает, что вы вносите в проект слишком много энергии, а он нуждается в организации. Это символ терпимости и снисходительности, умения учиться и пользоваться чужим опытом. Это человек, который предан идее и несёт её людям. Перевёрнутая карта — упование на Бога, чрезмерная доброта и неуместная щедрость, впечатлительность, уязвимость, некомфортность.
 «Влюбленные» (Les Amoureux) — указывает на необходимость сделать выбор, руководствуясь более интуицией, чем разумом. Может значить, что в вашей жизни появилась «половинка». В сильной позиции это большая эмоциональная свобода, пренебрежение последствиями поступков, продиктованных чувствами. Перевёрнутая карта — отрешение от своей «половинки», невозможность брака, нереальность планов.
 «Сила»/«Похоть» (La Force) — символизирует жизнеутверждение, гордость, страсть, любовь к плотским утехам. Карта рекомендует не бояться препятствий и смело встретить возникающие трудности, ибо имеется достаточно сил, чтобы справиться с любой ситуацией. Это знак превосходства, силы, не только силы физической, но также и силы воли и намерений, желания выстоять, даже если это причиняет боль. Чтобы быть сильным, надо заставить замолчать сердце, надо осознать свой долг и вести себя справедливо. Это отвага, с которой сражаются с превратностями судьбы, способность отказаться от чего-то дорогого во имя высшего. Перевёрнутая карта — символ слабости, неуверенности в себе, иногда — страха, также указывает на вмешательство в вашу жизнь посторонних. Карта может означать, что препятствия не будут преодолены вследствие недостатка физических или духовных сил.

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница издательства «Эксмо»
 Рецензия на книгу от «Мира фантастики»
 Информация на сайте «Лаборатория фантастики»

Романы 2009 года
Отблески Этерны
Фэнтезийные романы на русском языке